Birdy steht für:

 Birdy (Sängerin) (* 1996), britische Popsängerin
 Birdy (Album), Debütalbum jener Popsängerin
 Birdy (Fahrrad), Produktreihe deutscher Falträder (seit 1995)
 Birdy (Film), US-amerikanische Romanverfilmung (1984)

Siehe auch:
 Birdie